Der Kettenpanzer bezeichnet:
 
 eine Art Panzerfahrzeug, siehe Panzer
 eine Rüstungsart, siehe Kettenrüstung

Siehe auch: